Gyrophyllum är ett släkte av koralldjur. Gyrophyllum ingår i familjen Pennatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Gyrophyllum